De Primera División 1946/47 was de zestiende uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 22 september 1946 en eindigde op 13 april 1947.

Eindstand 

Murcia verloor het degradatieduel en degradeerde.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1946/47